SHelsley steht für:

 Shelsley Motors, ehemaliger britischer Automobilhersteller (1938–1939)
 Shelsley Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller (2000–2005)
 den Markennamen des ehemaligen britischen Automobilherstellers A. G. Thorpe Developments (1983–1984)